OSY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Namsos (Norvegia)